

Geografia

Austria 
 Wolfsgraben – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Wien-Umgebung

Niemcy 
 Wolfsgraben – rzeka, dopływ Elsenz
 Wolfsgraben – rzeka, dopływ Sulzach